Jacmel (stad), een stad in Haïti
Jacmel (arrondissement), een arrondissement in Haïti
Luchthaven Jacmel, een luchthaven in Haïti